A bahreini nagydíj volt a 2021-es Formula–2 bajnokság első nagydíja, amelyet 2021. március 26. és március 28. között rendeztek meg a Bahrain International Circuit versenypályán, Bahreinben. A versenyeket a Formula–1 bahreini nagydíj betétfutamaiként tartották meg. Az első sprintfutamot Liam Lawson, a másodikat Oscar Piastri, míg a főfutamot Csou Kuan-jü nyerte meg.

Eredmények

Szabadedzés 
A bahreini nagydíj szabadedzését március 26-án, pénteken délelőtt tartották.

Időmérő edzés 
A bahreini nagydíj időmérő edzését március 26-án, pénteken futották.

 Megjegyzés:
 Jüri Vips eredetileg az ötödik helyre kvailifikálta magát, azonban technikai szabálytalanság miatt kizárták az időmérőt követően.

1. sprintfutam 
A bahreini nagydíj első sprintfutamát március 27-én, szombaton futották.

Megjegyzések:
 Dan Ticktum eredetileg a hetedik pozícióban látta meg a kockászászlót, azoban utólag egy öt másodperces büntetést kapott, amiért Richard Verschoorral ütközött.
 +2 pont a leggyorsabb körért.
 Guilherme Samaia egy öt másodperces büntetést kapott, amiért a virtuális biztonsági autós időszak alatt szabálytalanságot követett el.
 Bent Viscaal megeleőzte Jüri Vipset a sárga zászlós időszak alatt, ezért egy öt másodperces büntetést kapott a versenyt követően.

2. sprintfutam 
A bahreini nagydíj második sprintfutamát március 27-én, szombaton futották.

Megjegyzés:
 Christian Lundgaard eredetileg egy tíz másodperces időbüntetést kapott a versenyt követően, amiért balesetbe keveredett Lirim Zendelivel. Utólag visszavonták a büntetést, ugyanis a dán már a futam során letöltötte a büntetést.

Főfutam 
A bahreini nagydíj főfutamát március 28-án, vasárnap futották.

Megjegyzések:
 +4 pont a pole-pozícióért.
 +2 pont a leggyorsabb körért.
 Felipe Drugovich, Christian Lundgaard,Szató Marino és Bent Viscaalt  megbüntették, amiért a virtuális biztonsági autós időszak alatt szabálytalanságot követettek el. Viscaal tíz másodperces büntetést kapott, míg a többiek ötöt.
 Jüri Vips egy öt másodperces büntetést kapott, amiért elhagyta a pályát és ezáltal szabálytalanul előnyre tett szert.

A bajnokság állása a versenyeket követően

Jegyzetek

További információk 
Hivatalos honlap

Autóversenyzés Bahreinben
Formula–2-es nagydíjak